4024 Ronan è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1981, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,2820296 UA e da un'eccentricità di 0,1539697, inclinata di 7,77163° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1981
Ronan